Autocefalia da Igreja Russa é a aquisição pela Igreja Russa com seu centro em Moscou da autonomia e independência do Patriarcado de Constantinopla com o direito de eleger independentemente o Primaz da Igreja Russa pelo Concílio dos Bispos. O início real da autocefalia da Igreja Russa é considerado a eleição do Bispo Jonas de Riazã como Metropolita de Quieve e Toda a Rússia no Conselho local de 1448. A razão que levou à eleição independente do metropolita em Moscou foi a união, assinada em 1439 por representantes das Igrejas Ortodoxas Orientais e da Igreja Romana e aprovada pelo imperador João VIII Paleólogo. A Igreja Russa, com sede em Quieve, continuou sob a jurisdição do Patriarcado de Constantinopla. Em 1589, os metropolitas de Moscou receberam a dignidade patriarcal e reconhecimento formal da autocefalia dentro do Czarado da Rússia do Patriarca Jeremias II de Constantinopla e dos outros patriarcas orientais.

Referências 
História da Igreja Ortodoxa

Igreja Ortodoxa Russa